Jacco Eltingh en Paul Haarhuis wonnen de dubbelspeltitel door in de finale te winnen van het duo Byron Black en Jonathan Stark met 6-7, 6-3, 6-4, 6-3

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Speelschema

Australian Open
ITF-toernooi in 1994